

Chimica 
 R38 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R38 – strada regionale R39 tra Standerton e Morgenzon – R40 – Nelspruit (Sudafrica)

Altro 
 R38 – dirigibile britannico